Армира може да се отнася за:
 Армира – река в южна България и североизточна Гърция;
 Армира – ледник в Антарктика;
 Армира – антична римска вила край Ивайловград.